

Persone 
Pedro Rodríguez (?-1310) – cardinale spagnolo 
Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802) – economista e storico spagnolo
Pedro Rodríguez de la Vega (1940-1971) – pilota automobilistico messicano
Pedro Rodríguez Fernández (1964-) – cestista spagnolo
Pedro Rodríguez Ledesma (1987-) – calciatore spagnolo
Pedro Rodríguez – calciatore uruguaiano

Altro 
Pedro-Rodríguez – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León